Tukingasorsuaq bezeichnet:
 Tukingasorsuaq (Insel, bei Kangillermiut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasorsuaq (Insel, bei Narsaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasorsuaq (Insel, Qunneq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasorsuaq (Insel, Sarfatsiaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasorsuaq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasorsuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland